Tintarella di luna е дебютният студиен албум на италианската певица Мина, издаден през март 1960 г. на лейбъла Italdisc.

Списък на песните

Източници

Външни препратки 
 Tintarella di luna  в сайта Discogs

Албуми на Мина
Музикални албуми от 1960 година
Дебютни албуми